Игра их жизней:
 Игра их жизней (фильм, 2002) — фильм о выступлении сборной КНДР по футболу на чемпионате мира 1966 года.
 Игра их жизней (фильм, 2005) — фильм о выступлении сборной США по футболу на чемпионате мира 1950 года.